AMICE est un sigle qui peut désigner :
 Association of Mutual Insurers and Insurance Cooperatives in Europe (en français, Association des assureurs mutuels et coopératifs en Europe.

 
 Yvette Amice (1936-1993), mathématicienne française.

Amice peut aussi désigner :
 Amice, une organisation de développement d'applications industrielles.

Homonymie d'acronyme
Homonymie de patronyme